Duncan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Duncan Township (Arkansas)
 Duncan Township (Illinois)
 Duncan Township (Michigan)
 Duncan Township (Missouri)
 Duncan Township (Pennsylvania)